Charles Phan Hoang – artista marziale vietnamita
 John Phan – giocatore di poker vietnamita
 Kim Phúc – donna vietnamita
 My Phan – tuffatrice tedesca
 Nam Phan – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Peter Phan – teologo vietnamita naturalizzato statunitense
 Phan Bội Châu – rivoluzionario, patriota e nazionalista vietnamita
 Phan Châu Trinh – rivoluzionario e patriota vietnamita
 Phan Thanh Bình – calciatore vietnamita
 Phan Thanh Hậu – calciatore vietnamita
 Phan Thị Hà Thanh – ginnasta vietnamita
 Phan Văn Đức – calciatore vietnamita
 Phan Văn Giang – generale e politico vietnamita
 Phan Văn Khải – politico vietnamita
 Phan Văn Tài Em – calciatore vietnamita
 Thục Phán, noto come An Dương Vương – sovrano vietnamita